North Springfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Springfield (Missouri)
 North Springfield (Oregon)
 North Springfield (Vermont)
 North Springfield (Virginia)